Mbagnick Ndiaye (homme politique), dirigeant sportif et un homme politique sénégalais. 
Mbagnick Ndiaye (judo) (1996-), judoka sénégalais.